La Preuve peut désigner :
 La Preuve, roman publié en 1988, écrit par la romancière hongroise d'expression française, Agota Kristof, et constituant le deuxième volet de la « trilogie des jumeaux », commencée avec Le Grand Cahier et qui s'achève avec Le Troisième Mensonge ;
 La Preuve (), pièce de théâtre du dramaturge américain David Auburn, jouée pour la première fois en 2000 ;
 La Preuve (), nouvelle de l'écrivain américain Isaac Asimov publié en 1946 ;
 La Preuve, film français muet réalisé par André Hugon, sorti en 1921 ;
 La Preuve, film algéro-franco-émirien réalisé par Amor Hakkar et sorti en 2014.